Ctenjapyx är ett släkte av urinsekter. Ctenjapyx ingår i familjen Japygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Larvborstsvansar
Ctenjapyx